Сыромя́тническая улица — название улиц на территории Басманного и Таганского районов в Москве.

 Верхняя Сыромятническая улица
 Нижняя Сыромятническая улица
 Новая Сыромятническая улица